Carlos Dario Arce (Lanús, 4 de fevereiro de 1985) é um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente está no Lanús da Argentina.

Futebolistas da Argentina
Naturais de Lanús